Dukla (plaats), plaats in Polen
 Dukla (gemeente), gemeente in Polen